Casa iubirii 1 este primul sezon al show-ului matrimonial difuzat pe Kanal D, care a avut premiera pe 4 aprilie 2022.

Larisa și Sorin sunt câștigătorii sezonului 1 ai emisiunii Casa iubirii.

Concurenții